Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – organizacja skupiająca ratowników wodnych pracujących na Warmii i Mazurach
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – jednostka w systemie pomocy społecznej, jest ona miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej
 Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom – organizacja komunistyczna założona w 1922 roku w Moskwie w celu niesienia pomocy rewolucjonistom w zwalczaniu kapitalizmu